Osoby o tym nazwisku:
 Galina Jermołajewa – radziecka kolarka torowa
 Galina Jermołajewa – radziecka wioślarka
 Jelizawieta Jermołajewa – białoruska lekkoatletka